L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 14 au , sur terre battue en extérieur. Exceptionnellement en raison de la pandémie de Covid-19 et de la réorganisation du calendrier, le tournoi se déroule en septembre.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australienne Ashleigh Barty, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Japonaise Naomi Osaka, de la Française Kristina Mladenovic, de la Biélorusse Aryna Sabalenka, de la Grecque Maria Sakkari, de la Chinoise Zheng Saisai, des Tchèques Petra Kvitová et Karolína Muchová, des Américaines Jennifer Brady, Madison Keys et Serena Williams. Elles sont respectivement remplacées par Anastasija Sevastova, Jil Teichmann, Kateřina Siniaková, Ajla Tomljanović, Rebecca Peterson, Cori Gauff, Polona Hercog, Marie Bouzková, Iga Świątek, Hsieh Su-wei, Caroline Garcia et Bernarda Pera.

Lauréates 
La première tête de série Simona Halep remporte le tournoi en simple en battant en finale Karolína Plíšková qui doit abandonner dans le second set.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová remportent le tournoi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2020)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Rome
Sport en Italie en 2020
Tennis en septembre 2020